Die Tabelle Fußball-Europameisterschaft/Teilnehmerübersicht verzeichnet alle internationalen Fußballverbände der Männer, die seit der ersten Fußball-Europameisterschaft im Jahr 1960 an den jeweiligen Qualifikationen und Endrunden teilgenommen haben, sowie deren Ergebnisse in den einzelnen Turnieren.

Derzeit sind in der Liste 60 Landesverbände verzeichnet.

Teilnehmerübersicht 

Die Sortierreihenfolge entspricht dem Gesamtabschneiden bei allen EM-Endrunden analog der Wertung eines Medaillenspiegels. Als weitere Kriterien werden bei Gleichstand, erstens die Anzahl der Endrundenteilnahmen und zweitens die Anzahl der Qualifikationsbeteiligungen hinzugezogen.

Anzahl der Teilnehmer:
 Obere Zahl, Anzahl der gemeldeten Teams, ohne die vor Beginn der Qualifikation zurückgezogene Mannschaften (1964 Griechenland, 1992 DDR).
 Untere Zahl: Anzahl der Endrundenteilnehmer.

 Bei den Wettbewerben von 1960 bis 1976 war keine Mannschaft automatisch für das Endrundenturnier qualifiziert, der Gastgeber wurde kurzfristig von der UEFA unter den vier Halbfinalisten auserwählt.
 Ab 1980 sind alle Gastgeber ohne Qualifikation für die Endrundenturniere startberechtigt.
 Beim paneuropäischen Turnier von 2021 war keiner der 12 Gastgeber automatisch qualifiziert, alle 55 gemeldeten Nationalmannschaften mussten in die Qualifikation.

Legende zur Tabelle

Siehe auch 
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen/Teilnehmer

 Fußball-Weltmeisterschaft/Teilnehmerübersicht
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Teilnehmer

Teilnehmerubersicht
Europameisterschaft Teilnehmer